Балага́нное — топоним в России:

 Балаганное — село в Ольском городском округе Магаданской области.
 Балаганное — названия нескольких озёр.